Miejscowości w USA:
 Sunnyside – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Fresno
 Sunnyside – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Ware
 Sunnyside – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Clackamas
 Sunnyside – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Carbon
 Sunnyside – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Yakima
Gminy w USA:
 Sunnyside (ang. Sunnyside Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wilkin
 Sunnyside (ang. Sunnyside Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Pennington
 Sunnyside -serial stacji NBC